Die Parlamentswahl in Botswana 2014 fand am 24. Oktober 2014 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 83,7 %.

Einzelnachweise 

2014
Botswana